Сезон 2017/18 стал для «Боруссии» 42-м в чемпионате Германии и 108-м со дня основания клуба. В межсезонье из-за конфликта с руководством команду покинул главный тренер Томас Тухель. На его место был назначен голландский специалист Петер Бош, который в прошлом сезоне дошел с «Аяксом» до финала Лиги Европы. «Шмели» под его руководством ярко начали сезон, несмотря на поражение в Суперкубке Германии от «Баварии» по пенальти. Однако осенью результаты резко ухудшились: в чемпионате команда провела 8-матчевую серию без побед. К 15 туру команда занимала 8-е место. Вдобавок к этому, «шмели» не одержали ни одной победы в группе Лиги чемпионов, проиграв 4 матча и сыграв дважды вничью. Однако выйти в евровесну все же удалось.

В декабре Бош был уволен, а на его место назначили Петера Штёгера. Результаты при нем улучшились, однако этого не хватило, чтобы претендовать на трофеи. В чемпионате удалось занять лишь 4-е место, вылетели в 1/8 финала Кубка страны от «Баварии» и в 1/8 финала Лиги Европы от «РБ Зальцбург».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

96.590.000

Зима 

21.500.000

Ушли из клуба

Лето 

194.500.000

Зима 

74.250.000

Общие убытки:118.090.000

Общая прибыль:268.750.000

Разница:150.660.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 2017/2018